Rácz István
 Rácz István (1843–1884) gimnáziumi igazgató-tanár
 Rácz István (1908–1998) műfordító, fotóművész
 Rácz István (1917–1991) tanár, történész
 Rácz István (1922–1991) villamosmérnök
 Rácz István (1923–1994) politikus, országgyűlési képviselő
 Rácz István (1924–1994) orvos, bőrgyógyász
 Rácz István (1929–2002) történész, egyháztörténész
 Rácz István (1933–2006) gyógyszerész
 Rácz István (1952) dendrológus
 Rácz István (1954) angol–magyar szakos tanár, az angol irodalom kutatója
 Rácz István (1963) Liszt Ferenc-díjas operaénekes
 Rácz István (1967) politikus, országgyűlési képviselő
 Rácz István (1987) labdarúgó
 Rácz István motorversenyző

 Rátz István
 Rátz István (1860–1917) állatorvos, bakteriológus